Richard D. Webb (1805-1872) – editore irlandese ed abolizionista
Sir Richard Webb (1870-1950) – ammiraglio inglese della British Royal Navy
 Richard Webb (n. 1952) – giocatore di cricket neozelandese
 Richard Webb (1915-1993) – attore statunitense
 Richard Webb – nuotatore britannico